Джон Мо́ррис (; ) — канадский кёрлингист, третий в мужской команде Канады на Олимпийских играх 2010 года. Двукратный олимпийский чемпион — в  среди мужчин, в  среди смешанных пар (в паре с Кейтлин Лоус). Участник , в турнире смешанных пар (в паре с Рейчел Хоман занял пятое место).

Работает пожарным по профессии.

Достижения 
  (мужчины): золото ().
  (смешанные пары): золото (2018).
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (, , ), серебро (, , ).
 Универсиада: золото (2003).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2009), серебро (2013), бронза (2005)
 : бронза ().
 : золото (, ).
 : золото (, ), серебро ().

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Университета Уилфрида Лорье